

Вершины

Перевалы и маршруты

Литература 
 
 

Гималаи